Унтмитпохъя (устар. Унтмит-Пох-Я) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Хуры. Длина реки составляет 16 км. В 9 км от устья по левому берегу впадает река Хапаянъя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300024864.

Примечания 

Притоки Хуры
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)